Washingtons Senators var namnet på flera olika klubbar i baseboll i Major League Baseball. 

 Det första Washington Senators fanns åren 1891-1899. Efter att sin första säsong deltagit i American Association, en basebolliga som lades ned, övergick klubben till National League. Laget hann med flera olika namn och kallades perioder för såväl Washington Statemen som Washington Nationals. Klubben nådde aldrig några framgångar och 1899 fick man inte vara kvar i National League varvid laget lades ned. 

 Det andra Washington Senators representerade Washington D.C. i American League åren 1901-1960 (mellan 1905 och 1955 var det officiella namnet Washington Nationals). Laget vann en World Series 1924 efter att ha besegrat New York Giants i en hård sjumatchersserie. 1960 flyttades laget till Minnesota och blev Minnesota Twins. 

 Det tredje Washington Senators bildades omedelbart efter flytten av det första som ett expansion team. Den nya klubben var genomgående en av ligans svagaste och huserade i botten. 1972 flyttades även det andra Senators, den här gången till Arlington som Texas Rangers. 

Washington kom därefter att stå utan lag i MLB fram till flytten av Expos de Montréal till USA:s huvudstad inför säsongen 2005. Laget fick efter flytten namnet Washington Nationals, en vink till historien.

Upplösta basebollklubbar i USA
Sportklubbar i Washington, D.C.
Minnesota Twins
Texas Rangers